Die Coppa Italia wird mit Unterbrechungen seit 1922 ausgetragen.

Torschützenkönige 
Die gelb hinterlegten Mannschaften konnten in diesem Jahr den Italienischen Fußballpokal gewinnen. Die rot hinterlegte Zahl in der Spalte Tore kennzeichnet den Rekordwert an Toren, die innerhalb eines Pokalbewerbs erzielt wurden.

Rangliste nach Spielern

Weblinks 
 figc.it: Offizielle Homepage des Ligaverbandes (italienisch)
 rsssf.com: Liste der Torschützenkönige (englisch)

Torschützenkönige
Italienischer Pokal